Вроцлавское воеводство — название бывших административнх единиц Польши:

 Вроцлавское воеводство (1945—1975)
 Вроцлавское воеводство (1975—1998)

См. также 
 Вроцлавский повят
 Нижнесилезское воеводство